Мобиль — подвижный. Может означать:

 Ё-мобиль
 Воздухомобиль
 Свид-Мобиль
  — тип двигающейся скульптуры.
 Хиппимобиль
 Шахид-мобиль

См. также 

 Мобил
 Автомобиль
 Перпетуум мобиле
 Mobileye